Existen dos canciones que llevan Boga boga en el título:
 Mi grito de guerra / Boga-Boga: canción de Silvio Rodríguez
 Boga boga: canción popular vasca harmonizada para coros por Jesús Guridi, y con versiones rock de los grupos Delirium Tremens y The Uski's